Kakerbeck ist der Name folgender Orte:

 Ortsteil der Gemeinde Ahlerstedt im Landkreis Stade in Niedersachsen, siehe Kakerbeck (Ahlerstedt)
 Ortsteil der Stadt Kalbe (Milde) im Altmarkkreis Salzwedel in Sachsen-Anhalt, siehe Kakerbeck (Kalbe)
 Ortsteil der Stadt Wittingen im Landkreis Gifhorn in Niedersachsen, siehe Kakerbeck (Wittingen)